Бъсеску може да се отнася за:
 Елена Бъсеску (р. 1980), румънски политик
 Траян Бъсеску (р. 1951), румънски политик